Tschornomas ist der Familienname folgender Personen:

 Bohdan Tschornomas (* 1996), ukrainischer Hürdenläufer
 Natalija Pyroschenko-Tschornomas (* 1997), ukrainische Sprinterin